Als Mikrolinse bezeichnet man:
 eine Linse im Miniaturformat, siehe Mikrolinse (Optik)
 eine astronomische Konstellation, bei der eine Lichtbündelung durch eine Massenansammlung auftritt, siehe Mikrolinseneffekt